Весела Люцканова (; 21 августа 1935, София, Третье Болгарское царство — болгарская ,  и книгоиздатель.

Биография 
Её мать из богатой патриархальной семьи, нажившей состояние на торговле зерном. Отец-коммунист.
Жила с родителями до трёх лет, когда мать умерла от туберкулёза, а отец был заключен в тюрьму за свои коммунистические убеждения. Весела была помещена в детский дом и жил в нём до 1944 года. 10 января попала под одну из самых страшных бомбардировок ВВС США Софии во время Второй мировой войны. Выжили лишь несколько детей, в том числе и она. Была обнаружена только на третий день под завалами, но при этом получила ранение головы и впала в амнезию на десятилетие. Воспоминания начали возвращаться к Веселе только в подростковом возрасте.

После войны окончила Софийский инженерно-строительный институт, работала помощником дизайнера и проектантом. Была заместителем секретаря Литературного фонда Союза болгарских писателей, многолетним редактором газеты «Строитель» и издательства «Народна младеж».

В 1992 года вместе с двумя дочерьми основала частное издательство «Весела Люцканова». За 10 лет издала более 300 наименований.

Творчество 
Автор более 30 книг, в том числе 15 романов. Пишет фантастику, детективные произведения. Половина из них написана за последние 10 лет. Первой в мировой научно-фантастической литературе употребила термин «клон» в своем романе «Клонинги» 1971 года (опубликован в 1975 г.).

В 1989 году получила престижную европейскую премию Eurocon в области научной фантастики. Она также является лауреатом премии «Серебряное кольцо» газеты «Вечерние новости» в 1978 году за рассказ, а также премии «Гравитон», учреждённой в 1995 году. Выиграла конкурс современных романов в 1980-х годах.
Стала первой болгаркой, получившей на церемонии в Нью-Йорке Американскую международную премию за престиж и качество «Золотая звезда» (2003).

Избранные произведения 
 Вина за невинните
 Тъмен джаз
 Клонинги
 Другата врата
 Щъркели на леда
 Космическа кожа

Ссылки 
 Весела Люцканова
 Весела Люцканова е първата българка с престижната «Златна звезда» на САЩ
 Весела Люцканова

Лауреаты литературных премий
Писатели-фантасты Болгарии
Писательницы-фантасты
Авторы детективной прозы
Издатели Болгарии
Лауреаты премии ESFS